Municipio de Moulton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Moulton (condado de Murray, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Murray.
 Municipio de Moulton (condado de Auglaize, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Auglaize.